Almoloya de Juárez bezeichnet:

 Municipio Almoloya de Juárez, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaates México
 Villa de Almoloya de Juárez, Hauptort des Municipio Almoloya de Juárez